A qualificatória para competições de ginástica artística masculina nos Jogos Olímpicos de Verão de 2020 será realizada no Ariake Gymnastics Centre em 24 de julho de 2021. Os resultados da qualificatória determinarão os classificados para as finais: 8 equipes na final por equipes, 24 ginastas na final do individual geral e 8 ginastas em cada uma das seis finais de aparelhos. A competição foi dividida em 3 subdivisões.

Subdivisões

Os ginastas das nações que participam do evento de equipes estão agrupados enquanto os outros ginastas estão agrupados em um dos oito grupos mistos. Os grupos foram divididos em cinco subdivisões após um sorteio realizado pela Fédération Internationale de Ginastaique. Os grupos giram em cada um dos seis aparelhos juntos.
 ind: Ginasta individual

Resultados

Equipes

Individual geral

Solo

Cavalo com alças

Argolas

Salto

Barras paralelas

Barra fixa

Notas

Referências

Qualificatória masculina
2020